Stasi je lahko:
 Stasi, varnostno-obveščevalna služba Vzhodne Nemčije
 Bernard Stasi (1930-), francoski politik
 Stasijeva komisija, politična komisija v Franciji